Do domu – polski film z 1987 w reżyserii Janusza Zaorskiego
 Do domu – ukraiński film z 2019 w reżyserii Narimana Aliewa